Stazione di Sakata – stazione ferroviaria della prefettura di Shiga
 Stazione di Sakata – stazione ferroviaria della prefettura di Yamagata